Деян Станкович (; ) — швейцарский футболист, нападающий турецкого «Аланьяспор» и сборной Швейцарии.

Помимо участия в российских соревнованиях, Деяна часто приглашают на различные турниры другие пляжные футбольные клубы.

Биография 
В возрасте 11 лет переехал вместе с семьёй из Сербии в Швейцарию.

В 2018 году провёл 300-й матч за сборную Швейцарии по пляжному футболу.

Достижения

Командные  
 Серебряный призёр Чемпионата мира: 2009
 Бронзовый призёр Чемпионата мира: 2021
 Победитель Евролиги (2): 2012, 2022
 Серебряный призёр Евролиги (2): 2011, 2020
 Бронзовый призёр Евролиги: 2013
 Обладатель Кубка Европы: 2005
 Серебряный призёр Кубка Европы (3): 2008, 2009, 2014
 Бронзовый призёр Кубка Европы: 2012

Личные 
 Лучший футболист Чемпионата мира: 2009
 Лучший бомбардир Чемпионата мира: 2009
 Лучший футболист Евролиги: 2007 
 Лучший бомбардир Евролиги: 2015
 Лучший бомбардир Кубка Европы: 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Локомотив»
 beachsoccer.com

Футболисты Швейцарии
Игроки ФК «Винтертур»
Игроки ФК «Баден»
Игроки ФК «Янг Феллоуз Ювентус»
Игроки в пляжный футбол Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по пляжному футболу
Игроки ПФК «Локомотив» Москва
Игроки ПФК «Артур Мьюзик»
Игроки ПФК «Кристалл»
Игроки ПФК «Милан»
Игроки ПФК «Барселона»